Dan Kori steht für:

 Dan Kori (Aguié), Dorf in der Stadtgemeinde Aguié in Niger
 Dan Kori (Kanan-Bakaché), Dorf in der Landgemeinde Kanan-Bakaché in Niger
 Dan Kori (Gangara), Weiler in der Landgemeinde Gangara (Zinder) in Niger